Orahovo je lahko:
 Srbija
 Orahovo, Raška

 BiH
 Orahovo, Breza
 Orahovo, Foča
 Orahovo, Rogatica
 Orahovo, Travnik

 Črna gora
 Orahovo, Bar
 Orahovo, Berane
 Orahovo, Podgorica

Glej tudi 

 Oraovac
 Orahovica
 Orjahovo, Bolgarija